Don Francisco puede referirse a:

 Don Francisco, presentador y conductor de televisión chileno.
 Don Francisco Presenta, programa de televisión.
 Don Francisco, cantante cristiano de origen estadounidense.
 Don Francisco de Asís de Borbón, rey consorte de España.